Morras steht für:

 Morras, alternative Bezeichnung für  bronzezeitliche Rundbauten im Südosten der Iberischen Halbinsel, siehe Motillas
 Morras, früherer deutscher Name von Muraste, Dorf  in der Landgemeinde Harku, Kreis Harju, Estland

Morras ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Morras (* 1987), spanischer Radrennfahrer
 Miguel Morras (* 1976), spanischer Radrennfahrer
 Pilar Morras, ehemalige Äbtissin des Trappistinnenklosters La Paz in La Palma, Stadt Cartagena, Autonome Gemeinschaft Murcia, Spanien, siehe Trappistinnenkloster La Paz (La Palma-Cartagena) #Geschichte